Örkelljunga (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Örkelljunga (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.